

Sigle 
 Železnice Slovenskej republiky  – Ferrovie della Repubblica Slovacca

Codici 
 zsr – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca del Rincón meridionale